14-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди девушек прошёл в Израиле с 15 по 27 июля 2015 года. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1996 года.

В финале сборная Швеции обыграла испанок со счётом 3:1.

Четыре команды, достигшие полуфинала, получили право на участие в чемпионате мира по футболу 2016 года среди девушек до 20 лет.

Отбор 

Отборочный турнир к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2015 состоял из двух раундов:
 Квалификационный раунд — 13-18 сентября 2014
 Элитный раунд — 4-9 апреля 2015

В квалификационном раунде приняли участие 44 команды (Израиль автоматически попал в финальную часть на правах хозяина турнира, Германия, Англия, Франция автоматически прошли в элитный раунд, как команды с наивысшим коэффициентом), которые были поделены на 11 групп по 4 команды. В элитный раунд перешли победители групп, и десять команд занявших вторые места.

24 команды, которые приняли участие в элитном раунде, были поделены на 6 групп по 4 команды. Победители групп, и одна команда занявшая второе место вышли в финальную часть.

Групповой этап 
 Время — израильское летнее (UTC+3).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2015 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Израиле
футбол девушки
Июль 2015 года
Спорт в Израиле в 2015 году
Международные соревнования по футболу в Израиле